Johann Helfferich ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Helfferich (1719–1769), deutscher Jurist und Historiker 
 Johann Jakob Helfferich (1692–1752), deutscher Jurist